Engolding ist der Ortsname von

 Engolding (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Engolding (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern